Gómez Dávila puede hacer referencia a:

 Gómez Dávila y Dávila (m. 1566), I marqués de Velada.
 Gómez Dávila y Toledo (m. 1599), II marqués de Velada, nieto del anterior.
 Nicolás Gómez Dávila (1913-1994), filósofo y escritor colombiano.